Борзенков — фамилия. Известные носители:
 Борзенков, Альберт Валентинович (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Борзенков, Геннадий Николаевич (1931—2011) — российский учёный-юрист, профессор, заслуженный юрист РФ.
 Борзенков, Дмитрий Семёнович (1777—1830) — филолог, ординарный профессор и декан словесного факультета Императорского Харьковского университета.
 Борзенков, Евгений Дмитриевич (1914—2006) — советский рабочий-металлург, старший горновой доменного цеха Магнитогорского металлургического комбината. Герой Социалистического Труда.
 Борзенков, Михаил Сергеевич (род. 1978) — российский журналист, блогер, музыкант.
 Борзенков, Яков Андреевич (1832—1884) — русский анатом, физиолог, историк зоологии, дарвинист.

См. также 
 Борзенко